Fauteux ist der Familienname folgender Personen:

 Gaspard Fauteux (1898–1963), kanadischer Politiker
 Gérald Fauteux (1900–1980), kanadischer Richter
 Paul Fauteux, kanadischer Theater- und Filmschauspieler